Arda je lahko:
 Arda, Tolkienova mitologija
 Arda, Italija
 Arda, Rodopi